Pedra Furada — freguesia do concelho de Barcelos
 Pedra Furada (Almargem do Bispo) —  localidade da freguesia de Almargem do Bispo, concelho de Sintra
 Geomonumento da Pedra Furada

 Pedra Furada —  formação natural na Praia de Jericoacoara, no estado do Ceará
 Pedra Furada — formação natural no Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina
 Pedra Furada — ilha na Baía de Camamu, no Município de Igrapiúna, no estado da Bahia
 Pedra Furada —  sítio arqueológico localizado no Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, estado do Piauí
 Boqueirão da Pedra Furada — formação natural no Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, estado do Piauí

Desambiguação